

Арсенал (Киев) 
В первом круге команда выступала под названием ЦСКА.

Ворскла (Полтава)

Динамо (Киев)

Днепр (Днепропетровск)

Закарпатье (Ужгород)

Карпаты (Львов)

Кривбасс (Кривой Рог)

Металлист (Харьков)

Металлург (Донецк)

Металлург (Запорожье)

Металлург (Мариуполь)

Полиграфтехника (Александрия)

Таврия (Симферополь)

Шахтёр (Донецк)

Ссылки 
 Официальный сайт Федерации футбола Украины
 Чемпионат Украины 2001/2002 на сайте Украинский футбол от Дмитрия Трощия
 Чемпионат Украины 2001/2002 на сайте Ukr-Football.org.ua

Списки футболистов чемпионата Украины по сезонам
Футбол на Украине в сезоне 2001/2002